A 2005–2006-os Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság a Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizennegyedik és egyben az utolsó alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Crvena zvezda csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

¹A Budućnost Podgorica csapatától 3 pontot levontak.
 A Crvena zvezda a 2005-06-os szezon bajnoka.
 A Javor Ivanjica, a Rad és az Obilić kiesett a másodosztályba (Prva liga Srbije).
 A Zeta, a Budućnost Podgorica és a Jedinstvo Bijelo Polje  a montenegrói bajnokságban (Prva crnogorska fudbalska liga) folytatták.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerbia és Montenegró 1

Szerb labdarúgó-bajnokságok
Montenegrói labdarúgó-bajnokságok